Michard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Michard-Pellissier (1909–1976), französischer Jurist und Politiker
 Laurent Michard (1915–1984), französischer Literarhistoriker und Schulbuchautor
 Lucien Michard (1903–1985), französischer Bahnradsportler